FK Mesjachte Tkiboeli is een Georgische voetbalclub uit Tkiboeli. In 1990 en 1991 was de naam Okriba.

Erelijst

Eindklasseringen (grafiek) vanaf 1990

|}

Georgische voetbalclub
Imereti